Бе́ренов — русская фамилия.

Беренов 
 Беренов, Дмитрий Иванович (1910—1958) — советский машиностроитель, инженер-конструктор.
 Беренов, Сергей Михайлович (1875—1909) — военный инженер-механик, участник русско-японской войны, капитан корпуса инженер-механиков флота, Георгиевский кавалер.